Żebbuġ peut désigner :
 Ħaż-Żebbuġ, une ville de Malte située sur Malte ;
 Iż-Żebbuġ, une ville de Malte située sur Gozo.